Touchstone Television – casa di produzione televisiva di Disney che dal 2004 ha cambiato nome in ABC Studios e successivamente in ABC Signature.
 Touchstone Television – casa di produzione televisiva precedentemente conosciuta come Fox 21 Television, fa parte di 20th Television.
 Touchstone Pictures – casa di produzione e distribuzione cinematografica di Disney.